DLG steht für:
 DLG (Rapper), deutscher Rapper
 Dansk Landbrugs Grovvareselskab, dänische Agrargenossenschaft
 Dark Latin Groove, US-amerikanische Musikgruppe
 Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft
 Deutsche Lichtbild-Gesellschaft (später Deulig), ehemalige staatsmittelbare deutsche Filmgesellschaft
 Discus Launch Glider, funkferngesteuerte Modellsegelflugzeuge, siehe SAL (Modellflug)
 Dillingham Airport (IATA-Code), US-amerikanischer Flughafen
 Landkreis Dillingen an der Donau, Kfz-Kennzeichen

D. L. G. steht für:
 D. L. G. Motor Car Company, US-amerikanischer Automobilhersteller

dlg steht für:
 Dolganische Sprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung